Het Europees kampioenschap dammen 1999 werd van 7 t/m 23 september 1999 gespeeld in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. 
Kampioen met 23 punten uit 15 partijen werd Harm Wiersma die de nummers 2 Ton Sijbrands en Guntis Valneris 1 punt voorbleef.
De meest opvallende speler in de eerste helft van het toernooi was Edvardas Bužinskis die t/m de 9e ronde samen met Sijbrands en Wiersma de ranglijst aanvoerde en uiteindelijk met Anatoli Gantvarg op de 4e plaats eindigde. 
Titelverdediger Aleksandr Georgiejev en Nederlands kampioen Rob Clerc eindigden met een 50% score in de middenmoot.
Cruciaal in de beslissende fase van het toernooi was de 14e ronde waarin Sijbrands ondanks groot materieel voordeel niet kon winnen van Eldar Aliev die op miraculeuze wijze remise maakte terwijl Sijbrands' concurrent voor de titel Harm Wiersma won van Anatoli Gantvarg.

Eindstand

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Fragmenten van kampioen Wiersma
 Fragmenten van voornamelijk Sijbrands
 Fragmenten van Getmanski
 Fragmenten deel 4

Europees kampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Sport in Midden-Groningen
Dammen 1999
Dammen in 1999
Sportevenement in Groningen (provincie)